Andrew Wilson – attore statunitense
 Andrew Wilson – calciatore (1896-1973)
 Andrew Wilson – calciatore (1880-1945)
 Andrew Wilson – nuotatore statunitense
 Andy Wilson – regista britannico
 Andy Wilson – calciatore inglese